Туманность NGC 1977 (туманность «Бегущий человек»; другое обозначение — OCL 525.1) — голубая отражательная туманность в созвездии Орион, в половине градуса к северо-востоку от туманности Ориона.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции Нового общего каталога.

Вместе с NGC 1973 и NGC 1975 представляет собой одно и то же газо-пылевое облако, отражающее свет ближайших звёзд и пересечённое тёмными пылевыми облаками.

Примечания 

1977
Орион (созвездие)
Отражательные туманности